Кадети може да се отнася за:
 Кадети (филм)
 Хора с военно звание кадет
 Членове на Кадетски корпус
 Привърженици на Конституционно-демократическата партия в Русия в началото на XX век